Indonesisk smådopping (Tachybaptus tricolor) är en fågel i familjen doppingar. Den behandlas ofta som en del av smådoppingen.

Utseende och läte 
Indonesisk smådopping är liksom nära släktingen smådoppingen en mycket liten och knubbig dopping. Den skiljer genom något längre näbb och mörkare fjäderdräkt, mestadels gråsvart med rostfärgade örontäckare och hals samt grå fjäderkanter på undersidan. Underarten vulcanorum (se nedan) har mer svart på strupen och collaris svart på nedre delen av halsen med ännu längre, kraftigare näbb.

Utbredning och systematik 
Indonesisk smådopping delas upp i tre underarter med följande utbredning:
 Tachybaptus tricolor vulcanorum – förekommer från Sulawesi och norra Moluckerna till Nya Guinea
 Tachybaptus tricolor tricolor – förekommer på Java och Timor samt övriga Små Sundaöarna
 Tachybaptus tricolor collaris – förekommer från nordöstra Nya Guinea till Bougainville i Salomonöarna

Den betraktas ofta som tillhörande smådopping (T. ruficollis).

Levnadssätt 
I Östtimor har arten påträffats från havsnivå till 2100 meters höjd.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN behandlar den inte som egen art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Doppingar
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i australiska regionen